Игорь Сергеевич Сон (род. 16 ноября 1998 года, Уштобе, Алматинская область, Казахстан) — казахстанский тяжелоатлет, серебряный призёр чемпионата мира по тяжёлой атлетике 2019 года в весовой категории до 55 кг, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 2020 в Токио в весовой категории до 61 кг.

Карьера 
В 2013 году принял участие на своём первом крупном международном турнире — чемпионате мира среди юношей. Занял итоговое 13-е место в категории до 50 кг. В 2015 году на молодёжном чемпионате Азии стал победителем в весовой категории до 50 кг.
  
В сентябре 2019 года Игорь Сон на своём первом взрослом чемпионате мира в Паттайе в весовой категории до 55 кг завоевал серебряную медаль в сумме двоеборья с результатом 266 кг. В рывке он завоевал малую бронзовую медаль (результат 120 кг).

Мастер спорта международного класса Республики Казахстан.

В феврале 2020 года на чемпионате международного единства по тяжёлой атлетике в Ташкенте Игорь Сон завоевал золотую медаль в весовой категории до 61 килограмма, подняв в сумме двоеборья 286 кг.

25 июля 2021 года в Токио на летних Олимпийских играх 2020 в весовой категории до 61 кг Игорь Сон в сумме двоеборья поднял 294 (131+163) кг и занял третье место. В марте 2022 года Федерация тяжёлой атлетики Казахстана сообщила, что у Игоря Сона в рамках внесоревновательного допинг-контроля была выявлена положительная допинг-проба.

Награды 
 Орден «Курмет» (13 августа 2021 года)

Примечания

Ссылки 
 Игорь Сон на сайте IWF
 Профиль на сайте Федерации тяжёлой атлетики Казахстана

Тяжелоатлеты Казахстана
Тяжелоатлеты на летних Олимпийских играх 2020 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2020 года